Hendrix pode se referir a:

 Jimi Hendrix - guitarrista e compositor americano
 Acorde Hendrix - acorde de guitarra, que recebeu o nome de Jimi Hendrix após este tê-lo utilizado na canção "Purple Haze"
 Jimi Hendrix (filme) - documentário sobre Jimi Hendrix
 John W. Hendrix - general americano
 Jorrit Hendrix - futebolista neerlandês
 Hendrix (cratera) - cratera lunar localizada no lado escuro do satélite
 Hendrix (Oklahoma) - cidade americana, localizada no estado de Oklahoma
 Hendrix College - faculdade privada localizada em Conway, no estado americano de Arkansas

Ver também
 Hendrix (sobrenome)
 Hendricks

Desambiguação